Роман Яремчук:
 Яремчук, Роман Олегович (род. 1995) — украинский футболист.
 Яремчук, Роман Юлианович (1935—2007) — советский управленец, ученый, общественный деятель, меценат.